Кіп — грошова одиниця Лаосу
 Кіп — морський термін, жолоб на щоках, юферсах і шківах блоків.

Пароніми 
 Кіпа — головний убір, те ж саме, що й ярмулка.
 Ки́па — велика пакувальна міра товару.

Див. також 
 Кіпа (значення)
 Кіпу

Примітки